Paolo Poduje – militare e partigiano italiano
 Šime Poduje – calciatore jugoslavo, attaccante
 Veljko Poduje – calciatore e allenatore di calcio jugoslavo, centrocampista